Лу́ций Арру́нций () — имя нескольких римских политиков:
 Луций Аррунций — участник морского сражения у Акция в 31 году до н. э., ординарный консул 22 года до н. э.;
 Луций Аррунций — ординарный консул 6 года, сын предыдущего.